Deweyville (Texas)
Deweyville (Utah)

Desambiguações de topônimos